

Mythologie grecque 
 Carmé (mythologie), nymphe aimée de Zeus et mère de Britomartis.

Astronomie 
 Carmé (lune), satellite naturel de Jupiter,
 Groupe de Carmé, groupe de satellites naturels de Jupiter.

Voir aussi